Бурунов — русская фамилия.

Известные носители 
 Бурунов, Базарбай (1917—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бурунов, Караджа (1898—1965) — советский и туркменский писатель, поэт, переводчик и сценарист.
 Бурунов, Сергей Александрович (род. 1977) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист.

См. также 
 Буруновка
 Брунов
 Буранов
 Будунов
 Бузунов